Пол Русесабаги́на (; р. 15 июня 1954, Мурама, Руанда-Урунди) — руандийский бизнесмен и политик, хуту по происхождению, известность получил после выхода в свет фильма «Отель „Руанда“», который был снят по его воспоминаниям и был номинирован на «Оскар». Согласно автобиографии, будучи менеджером отеля в Кигали, он сумел использовать своё влияние и связи, чтобы защитить 1268 гражданских лиц тутси и умеренных хуту от милиции «Интерахамве» и прочих формирований.

Был обманом вывезен из Дубая в Руанду 29 августа 2020 года, где ему было официально предъявлено в общей сложности 13 обвинений (включая терроризм, финансирование НВФ, убийство, поджог и сговор с целью вовлечения в НВФ несовершеннолетних), связанных с деятельностью считающегося властями страны террористическим вооружённого крыла возглавляемой им оппозиционной коалиции «Руандийское движение за демократические перемены», причастность к насильственным акциям которого Русесабагина отрицал, но в итоге в сентябре 2021 года всё равно был осуждён на 25 лет за его поддержку.

Биография 
Пол Русесабагина родился в селении Мурама (ныне в  Южной провинции Руанды). Его отец занимался земледелием и имел своё хозяйство. Пол собирался стать духовным пастырем, однако, увлёкся Церковью адвентистов седьмого дня и некоторое время даже входил в их ряды. От первой жены Эстер Русесабагина имеет троих детей (Роджер, Диана и Лус).

После того, как их разлучили в 1981 году, Пол прошёл обучение в рамках программы подготовки специалистов, занятых в сфере гостиничного бизнеса и маркетинга («Отель Менеджмент программ» (Hotel Management program) в Найроби, Кения; программа включала в себя также поездку в Швейцарию). По возвращении из Швейцарии Пол устроился работать заместителем генерального менеджера в . Эту должность он занимал с октября 1984 года по ноябрь 1992 года, после чего стал генеральным менеджером компании «Отель Дипломат» в Кигали.

На данный момент состоит в браке с Татьяной, с которой познакомился в 1987 году на свадьбе друзей. Татьяна принадлежала к народности тутси и, работая медсестрой в больнице, страдала от дискриминации со стороны отдельных хуту. Русесабагина помог ей, и они сблизились, после чего решили пожениться. У них родились дочь, которая вскоре умерла, и сын Трезор.

После угроз убийством Русесабагина в 1996 году получил подданство Бельгии и жил там с женой, детьми и двумя приёмными племянницами. Он работал таксистом в Брюсселе. Затем семья перебралась в США.

Русесабагина стал одним из основателей , вооружённым крылом которого является «Фронт национального освобождения», считающийся властями страны террористической организацией.

29 августа 2020 года Русесабагина, находившийся в тот момент в Дубае, исчез, а спустя несколько дней выяснилось, что он находится под стражей в Руанде. Как он рассказал в интервью, данном с разрешения властей, некий проповедник из Бурунди пригласил его туда для выступления и прислал за ним в Дубай частный самолёт. Но этот самолёт привёз его не в Бурунди, а в Руанду.

20 сентября 2021 года Русесабагина был признан виновным по обвинению в терроризме и приговорён к 25 годам заключения. Во время судебного разбирательства он осудил президента Руанды Поля Кагаме и сообщил, что он был похищен в Дубае, чтобы предстать перед судом в Руанде.

Отношения с президентом Полем Кагаме 
Русесабагина и руандийский президент и бывший глава Руандийского патриотического фронта (РПФ) Поль Кагаме стали открытыми врагами. В автобиографической книге «Обычный человек» Русесабагина заявил, что «Сегодня небольшая кучка элиты тутси управляет Руандой по собственному разумению и в собственных интересах. […] Те же немногие хуту, которые занимают высокие посты — пустышки, не обладающие никакой реальной властью. Их называют „наёмными хуту“ или „хуту на побегушках“». Он также критиковал выборы Кагаме в президенты (2003), в которых тот набрал 90,5 % голосов, называя их недемократическими.

6 апреля 2006 года Кагаме предложил Русесабагине, чтобы тот «нашёл своим талантам какое-нибудь иное применение и не пытался взобраться повыше на лжи о своём героизме, потому как это полная ложь». Франсуа Хавьер Нгарамбе, президент «Ибука», организации, объединяющей различные ассоциации людей, выживших в геноциде, сказал про Русесабагину, что «он украл героизм. Он торговал геноцидом. Его следовало бы судить». В ответ в конце 2006 года Русесабагина послал письма королеве Елизавете II и в Международный трибунал по Руанде, в которых он назвал Кагаме военным преступником, обвинив его в политических убийствах, в том числе в соучастии в убийстве президента Хабиаримана, а также в преступлениях РПФ против народа Руанды. В числе преступлений РПФ Русесабагина упомянул о сожжении заживо его брата и сестры во время взятия Мурамы Руандийским патриотическим фронтом в июле 1994 года.

В 2008 году была опубликована книга «Отель Руанда, или Геноцид тутси, как он виден из Голливуда» (), одним из соавторов которой стал Альфред Ндахиро, советник президента Кагаме по связям с общественностью. В ней Ндахиро представил действия Русесабагины в ином свете, нежели показано в фильме «Отель „Руанда“». Ндахиро обвинил Русесабагину в том, что он был шпионом правительства Хабиариманы, заставлял беженцев платить за номера и не был причастен к их спасению. Русесабагина ответил на обвинения 10-страничным текстом, на который в свою очередь последовала реакция.

31 августа 2020 года арестован в Кигали по обвинению в организации, руководстве и финансировании «насильственных вооружённых экстремистских террористических групп». По утверждению властей Руанды, арест произведён благодаря международному правовому сотрудничеству (без указания конкретной страны, оказавшей им содействие), бельгийские власти отрицают свою причастность к данной акции.

Награды и премии 
 Президентская медаль Свободы (2005)

См. также 
 Диань, Мбайе

Примечания 
Комментарии

Источники

Геноцид в Руанде
Заключённые